Molekulska formula -{H2N2O2}- se može odnositi na:

 Hipoazotasta kiselina
 Nitramid